O África Eco Race de 2014 foi a 6ª edição do rali que surgiu após a mundança do Rali Dakar para a América do Sul. Ocorreu entre 31 de Dezembro de 2013 e 11 de Janeiro de 2014.

Etapas

Resultados por etapas

Motos

Carros

Camiões

Vencedores

Participação dos portugueses 
 Elisabete Jacinto/ José Marques/Marco Cochinho (MAN TGS)
 3º lugar final na classe para Camiões
 Vitória na 3ª e 5ª etapa na Classe para Camiões;

Ver também
Rali Dakar

Ligações Externas

Site Oficial

África Eco Race